Chiesa di Santa Maria in Castello a Carpi
 Chiesa di Santa Maria in Castello, a Cupra Marittima
 Chiesa di Santa Maria in Castello, chiesa di Losine, in Valle Camonica
 Chiesa di Santa Maria in Castello, a Prato
 Chiesa di Santa Maria in Castello, a Signa
 Chiesa di Santa Maria in Castello, a Tarquinia
 Chiesa di Santa Maria in Castello, a Vecchiano

Varianti 
 Chiesa di Santa Maria in Castello Averardi, a Cantagallo